Анжвиллер () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Мозель, округ Тьонвиль, кантон Альгранж.

Площадь коммуны — 8,71 км², население — 1262 человека (2006) с тенденцией к стабилизации: 1247 человек (2013), плотность населения — 143,2 чел/км². Ранее входила в состав Лотарингии.

Население 
Численность населения коммуны в 2008 году составляла 1271 человек, в 2012 году — 1247 человек, а в 2013-м — 1247 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 830 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 611 были экономически активными, 219 — неактивными (показатель активности 73,6 %, в 1999 году — 68,4 %). Из 611 активных трудоспособных жителей работали 555 человек (302 мужчины и 253 женщины), 56 числились безработными (29 мужчин и 27 женщин). Среди 219 трудоспособных неактивных граждан 67 были учениками либо студентами, 77 — пенсионерами, а ещё 75 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки